Albertsen ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Albertsen (* 1939), deutsche Schriftstellerin
 Georg Albertsen (1889–1961), dänischer Turner
 Heidi Albertsen (* 1976), dänisches Fotomodell und Schauspielerin
 Johnny Albertsen (* 1977), dänischer Skirennläufer
 Leif Ludwig Albertsen (1936–2016), dänischer Germanist
 Martin Albertsen (* 1974), dänischer Handballtrainer

Siehe auch:
 Albertson